Grießkogel oder Grieskogel ist der Name der Berge:

 Breiter Grießkogel, , bei Längenfeld in den Stubaier Alpen 
 Grießkogel (Glocknergruppe), , in der Glocknergruppe der Hohen Tauern
 Söldner Grieskogel, , im Geigenkamm der Ötztaler Alpen
 Rietzer Grießkogel, , über Telfs und Kühtai in den Sellrainer Bergen (Ötztaler Alpen) 
 Praxmarer Grieskogel, , bei Praxmar im Sellrain in den  Stubaier Alpen
 Kühtaier Grießkogel, Hinterer  und Vorderer , bei Kühtai in den Sellrainer Bergen (Ötztaler Alpen) 
 Grießkogel (Steinernes Meer), , im Steinernen Meer
 Grießkogel (Tennengebirge), , im Tennengebirge